Biologie
 plantengeslacht eendenkroos (Lemna)
 eendenkroosfamilie
 kerspruim

Personen met de achternaam Kroos
 Felix Kroos, Duits voetballer
 Sara Kroos, Nederlands cabaretière
 Toni Kroos, Duits voetballer